Shadow Warriors, film uit 1996
 Shadow Warriors, Europese titel van een oorspronkelijk als Ninja Gaiden uitgebracht computerspel